Alexis Auguste Delahogue (1867-1950), peintre français ;
 Eugène Jules Delahogue (1867-1935), peintre français.